

Famiglie 
Malaspina – cognome di un'antica famiglia nobile di origine longobarda
Cybo-Malaspina – cognome di un'antica famiglia nobile, diramazione della precedente

Geografia
Italia
Malaspina – frazione di Feroleto Antico in provincia di Catanzaro
Malaspina – frazione di Godiasco in provincia di Pavia
Malaspina – frazione di Pioltello nella città metropolitana di Milano
Malaspina – frazione di San Fratello nella città metropolitana di Messina
Malaspina, antico nome di Scampate di Sotto – località di Rivalta, frazione di Reggio Emilia
Malaspina-Palagonia – quartiere di Palermo
Malaspina-Leonardo da Vinci – unità di primo livello di Palermo
Stati Uniti d'America
Ghiacciaio Malaspina – ghiacciaio dell'Alaska

Musica 
 Malaspina – album di Oliviero Malaspina del 2014

Persone

Cognome composto 
 Guglielmo Malaspina degli Obizzi – politico italiano
 Rita Orlandi Malaspina – soprano italiano
 Vincenzo Sorce Malaspina – benefattore italiano

Altro
 Malaspina – film del 1947 diretto da Armando Fizzarotti
Malaspina – unità navale in forza alla Regia Marina
Pinacoteca Malaspina – pinacoteca civica di Pavia
Villa Torrigiani Malaspina – edificio di Montecastello, frazione di Pontedera, in provincia di Pisa

Pagine correlate
Castello Malaspina
Palazzo Malaspina
Rocca Malaspina